Danilowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Danilowka (Wolgograd), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd

 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Danilowka (Region Altai, Altaiskoje), in der Region Altai, Rajon Altaiskoje
 Danilowka (Region Altai, Slawgorod), in der Region Altai, Rajon Slawgorod
 Danilowka (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Danilowka (Brjansk, Gordejewka), in der Oblast Brjansk, Rajon Gordejewka
 Danilowka (Brjansk, Krasnaja Gora), in der Oblast Brjansk, Rajon Krasnaja Gora, Stadtgemeinde Krasnaja Gora
 Danilowka (Brjansk, Krasnaja Gora, Koljudy), in der Oblast Brjansk, Rajon Krasnaja Gora, Landgemeinde Koljudy
 Danilowka (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Danilowka (Jüdische Autonome Oblast), in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Danilowka (Kaluga, Isnoski), in der Oblast Kaluga, Rajon Isnoski
 Danilowka (Kaluga, Meschtschowsk), in der Oblast Kaluga, Rajon Meschtschowsk
 Danilowka (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Danilowka (Kirow, Muraschi), in der Oblast Kirow, Rajon Muraschi
 Danilowka (Kirow, Orlow), in der Oblast Kirow, Rajon Orlow
 Danilowka (Komi), in der Republik Komi
 Danilowka (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Danilowka (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Danilowka (Moskau), in der Oblast Moskau
 Danilowka (Orenburg, Abdulino), in der Oblast Orenburg, Rajon Abdulino
 Danilowka (Orenburg, Kurmanajewka), in der Oblast Orenburg, Rajon Kurmanajewka
 Danilowka (Orjol, Kolpny), in der Oblast Orjol, Rajon Kolpny
 Danilowka (Orjol, Pokrowskoje), in der Oblast Orjol, Rajon Pokrowskoje
 Danilowka (Pensa), in der Oblast Pensa
 Danilowka (Primorje), in der Region Primorje
 Danilowka (Rjasan, Rjasan), in der Oblast Rjasan, Rajon Rjasan
 Danilowka (Rjasan, Schazk), in der Oblast Rjasan, Rajon Schazk
 Danilowka (Saratow, Atkarsk), in der Oblast Saratow, Rajon Atkarsk
 Danilowka (Saratow, Krasnoarmeisk), in der Oblast Saratow, Rajon Krasnoarmeisk
 Danilowka (Saratow, Pereljub), in der Oblast Saratow, Rajon Pereljub
 Danilowka (Smolensk, Krasny), in der Oblast Smolensk, Rajon Krasny
 Danilowka (Smolensk, Roslawl), in der Oblast Smolensk, Rajon Roslawl
 Danilowka (Tambow), in der Oblast Tambow
 Danilowka (Tula, Alexin), in der Oblast Tula, Rajon Alexin
 Danilowka (Tula, Kurkino), in der Oblast Tula, Rajon Kurkino
 Danilowka (Tula, Schtschokino), in der Oblast Tula, Rajon Schtschokino
 Danilowka (Wladimir, Sobinka), in der Oblast Wladimir, Rajon Sobinka
 Danilowka (Wladimir, Sudogda), in der Oblast Wladimir, Rajon Sudogda

Siehe auch:
 Danyliwka (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung

ru:Даниловка